Michajłowka () – nazwa toponimów m.in. w Rosji

m.in.:

 Michajłowka – miasto w obwodzie wołgogradzkim
 Michajłowka – wieś w Baszkortostanie
 Michajłowka – osiedle typu miejskiego w obwodzie irkuckim
 Michajłowka – wieś w rejonie czeriemisinowskim obwodu kurskiego
 Michajłowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Michajłowka – osiedle typu wiejskiego w rejonie gorszeczeńskim obwodu kurskiego (sielsowiet sołdatski)
 Michajłowka – wieś w rejonie gorszeczeńskim obwodu kurskiego (sielsowiet udobienski)
 Michajłowka – wieś w rejonie korieniewskim obwodu kurskiego
 Michajłowka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego (sielsowiet artiuchowski)
 Michajłowka – wieś w rejonie ponyrowskim obwodu kurskiego
 Michajłowka – wieś w rejonie rylskim obwodu kurskiego
 Michajłowka – wieś w rejonie sudżańskim obwodu kurskiego
 Michajłowka – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Michajłowka – słoboda w rejonie żeleznogorskim obwodu kurskiego
 Michajłowka – wieś w rejonie smoleńskim obwodu smoleńskiego

Zobacz także 
 Michajłówka – osiedle typu miejskiego na Ukrainie

Strony ujednoznaczniające